L'Incroyable Voyage est un roman de Sheila Burnford écrit en 1961
L'Incroyable Voyage est également un film américain sorti en 1993 qui a eu une suite L'Incroyable Voyage II : À San Francisco sorti en 1996